Diego Hidalgo e Martin Redlicki erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare.

In finale Liam Draxl e Stefan Kozlov hanno sconfitto Alex Rybakov e Reese Stalder con il punteggio di  6-2, 6-7(5-7), [10-7].

Teste di serie 

  Sadio Doumbia  /  Fabien Reboul (primo turno)
  Sriram Balaji /  Luca Margaroli (primo turno)

  Christian Harrison /  Dennis Novikov (semifinale) 
  Christopher Eubanks  /  Ruan Roelofse (quarti di finale)

Wildcard 

  Liam Draxl /  Stefan Kozlov (campioni)
  Stefan Dostanic /  Govind Nanda (quarti di finale)

  Alex Rybakov /  Reese Stalder (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Lexington Challenger 2021